Tyler County er navnet på 2 counties i USA:

 Tyler County, Texas
 Tyler County, West Virginia